

Musica 
Free for All – album di Frank Rosolino del 1958
Free for All – album di Art Blakey and the Jazz Messengers del 1964
Free-for-All – album di Ted Nugent del 1976
Free-for-All – album di Michael Penn del 1992

Televisione 
Libertà per tutti (Free for All) – quarto episodio de Il prigioniero
Fuori di zukka (Free for All) – serie televisiva  di animazione

Altro 
 Free for all – "tutti contro tutti", modalità di gioco di vari videogiochi